Мбай Бабака́р Ньянг (; народився  19 грудня 1994, Мелан, Франція) — сенегальський і  французький футболіст, нападник французького «Осер».

Біографія

Клубна статистика 
Станом на 1 червня 2020 року

Титули і досягнення 
  Володар Суперкубка Італії з футболу (1):
 «Мілан»: 2016
 Володар Кубка Франції (1):
 «Ренн»: 2018-19
 Срібний призер Кубка африканських націй: 2019

Примітки

Посилання 
 Профіль гравця на сайті L’Équipe  
 
 

Уродженці Мелан-ан-Івліна
Сенегальські футболісти
Французькі футболісти
Гравці молодіжної збірної Франції з футболу
Гравці збірної Сенегалу з футболу
Футболісти «Кана»
Футболісти «Мілана»
Футболісти «Монпельє»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Вотфорда»
Футболісти «Торіно»
Футболісти «Ренна»
Футболісти «Аль-Аглі» (Джидда)
Футболісти «Бордо»
Футболісти «Осера»
Французькі футбольні легіонери
Сенегальські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Саудівській Аравії